Copa Ramon Castilla 1976 - drugą edycję turnieju towarzyskiego o Puchar Ramona Castilli między reprezentacjami Argentyny i Peru rozegrano w roku 1976.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Ramon Castilla 1976 został zespół Argentyny.

Copa Ramon Castilla
1976 w piłce nożnej